Басуреро Мунисипал има више значења:

 Басуреро Мунисипал (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Басуреро Мунисипал, Ла Аурора (Коакалко де Бериозабал), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Басуреро Мунисипал (Тултитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Басуреро Мунисипал (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Басуреро Мунисипал (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Басуреро Мунисипал (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Басуреро Мунисипал (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Басуреро Мунисипал (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Басуреро Мунисипал (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Басуреро Мунисипал (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Басуреро Мунисипал (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику